Sasaki (佐々木) je třinácté nejfrekventovanější příjmení v Japonsku. Jeho nositeli jsou:

 Akira Sasaki (* 1981), japonský lyžař
 Džóšú Sasaki (1914–2007), japonský zenový učitel
 Kódži Sasaki (* 1936), japonský fotbalista
 Kódžiró Sasaki (1585–1612), japonský šermíř
 Masanao Sasaki (* 1962), japonský fotbalista
 Nobucuna Sasaki (1872–1963), japonský básník
 Nozomi Sasaki (* 1988), japonská modelka
 Sadako Sasaki (1943–1955), oběť atomové bomby svržené na Hirošimu
 Tacuo Sasaki (* 1942), japonský zápasník

Reference

Externí odkazy 
 

Japonská příjmení